Хольстентор, Хольштентор, Холстентор ( [Хольстентор]  — «Голштейнские ворота») — средневековые городские ворота Любека в северо-западной стороне внутреннего города, получили название по исторической местности Голштиния, в которую ведёт дорога, проходящая через ворота. Памятник северо-европейского архитектурного стиля «кирпичная готика». Исторический символ города, Ганзы и архитектурного ландшафта всей Северной Германии. Объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Ворота входили в систему крепостных городских укреплений Любека — крупнейшего центра Ганзы. До сноса крепости в 1864 году весь комплекс ворот представлял собой каскад из четырёх, расположенных одно за другим, самостоятельных оборонительных сооружений (см. рисунок 1700 года). Ворота являлись центральным звеном в системе опоясывавших историческое ядро Любека по обоим берегам рек Траве и  стен, башен, земляных валов, капониров и каналов, в северо-западной части крепости, наиболее уязвимой для нападений со стороны голштинских герцогств и Датского королевства.

Сохранившиеся на сегодня Голштинские ворота состоят из двух башен, северной и южной, и соединяющего их центрального пролёта. Башни сложены из ярусов красного и чёрного глазурованного кирпича, окна представляют собой бойницы.

Первый этаж в центральной части ворот отсутствует, так как тут находится проход через ворота. Строение имеет пять этажей, первый этаж соединяет башни между собой. С внутренней (городской) стороны башни выглядят как единое целое, а с внешней (полевой) стороны они выступают, и расстояние между ними достигает 3,5 м. Башни примечательны своими конусообразными крышами, а средний пролёт украшен фронтоном.

С 1950 года в Голштинских воротах размещается музей истории города. Площадь-парк перед воротами иногда используется городскими властями для проведения культурных или зрелищных представлений, концертов. Ворота остаются всегда открытыми для прохожих. Средневековая надпись золотыми буквами на фронтоне с внешней стороны ворот гласит: «Concordia Domi Foris Pax» ().

Примечания

Литература 
 
 Jonas Geist: Versuch, das Holstentor zu Lübeck im Geiste etwas anzuheben. Wagenbach, Berlin 1976, ISBN 3-8031-2012-8
 Wulf Schadendorf: Das Holstentor. Weiland, Lübeck 1977, 1985, ISBN 3-87890-023-6
 Heinz-Joachim Draeger: Lübeck anschaulich — Geschichte erleben in einer alten Stadt. Convent, Hamburg 2003, ISBN 3-934613-48-9

Ссылки 
 Deutsche Welle: Голштинские ворота в Любеке — немецкий вариант Пизанской башни

Всемирное наследие в Германии
Городские ворота Германии
Кирпичные башни Германии
Здания и сооружения Любека
Сооружения в стиле кирпичной готики в Любеке
Музеи Любека
Барбаканы